La bataille de Tichla peut faire référence à :
 Attaque de Tichla (1977)
 Attaque de Tichla (1979)
 Attaque de Tichla (1987)